864-й истребительный авиационный полк (864-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял — 864-й истребительный авиационный полк.

История и боевой путь полка 
Сформирован при 4-м запасном истребительном авиационном полку Приволжского военного округа в г. Моршанск Тамбовской области как безномерной истребительный авиационный полк по штату 015/174 (по данному штату предполагалось иметь 20 самолётов и 2 эскадрильи в полку) на самолётах ЛаГГ-3: начало формирования — 13 апреля 1942 года, окончание формирования — 15 июня 1942 года. 4 мая полку присвоен номер — 864-й истребительный авиационный полк. С 15 июня полк вошёл в состав 283-й истребительной авиационной дивизии ВВС Московского военного округа и перелетел на аэродром Борки, боевой работы не вёл.

С 12 июля 1942 года передан в состав 265-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Сталинградского фронта, а с 13 июня приступил к боевой работе на самолётах ЛаГГ-3. 16 июля передан в состав 269-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии в связи с убытием управления 265-й истребительной авиационной дивизии в 4-ю воздушную армию Южного фронта, но фактически вошёл в состав 269-й истребительной авиационной дивизии лишь 19 июля, до этого продолжал вести боевую работу в 265-й истребительной авиационной дивизии.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 25 июля 1942 года: младший лейтенант Зверьков Александр Сергеевич в воздушном бою в районе хут. Манойлин сбил немецкий истребитель Ме-109 (Messerschmitt Bf.109).

16 августа 1942 года после кровопролитных боёв полк прекратил боевую работу, оставаясь в составе 269-й истребительной авиационной дивизии. Всего полк потерял не менее 8 лётчиков (из них: погибло в воздушных боях — 3, сбит зенитной артиллерией — 1, не вернулось с боевого задания — 4, погиб в авиакатастрофе — 1) и 15 самолётов (из них: сбито в воздушном бою — 6, сбито зенитной артиллерией — 3, не вернулось с боевого задания — 3, уничтожено на аэродроме — 2, разбит при авиакатастрофе — 1).

В воздушных боях полк сбил 5 самолётов противника, из них: истребителей — 4, разведчиков — 1.

20 сентября полк убыл в тыл на доукомплектование в 4-й запасной истребительный авиационный полк Приволжского военного округа в г. Моршанск Тамбовской области. 29 октября 1942 года полк расформирован при 4-м зиап, личный состав использован для укомплектования 160-го и 169-го иап по штату 015/284 (32 самолёта в полку, 3 эскадрильи).

Участие в операциях и битвах 
 Сталинградская оборонительная операция — с 13 июля 1942 года по 16 августа 1942 года.

В составе действующей армии 
В составе действующей армии полк находился с 13 июля по 20 сентября 1942 года.

Командиры полка 
 майор Морозов, Иван Иванович

В составе соединений и объединений

Отличившиеся воины 
  Березуцкий Иван Михайлович, лётчик полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза будучи штурманом 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта. Золотая Звезда № 5335.

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
  864-й иап. Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году